Зара́п (Зура́б) Петро́сович Зарапетя́н (, 25 февраля 1914 — 26 апреля 1998) — советский строитель, специалист в области добычи и переработки минерального сырья, организации производства. Герой Социалистического Труда (1970). Заслуженный строитель РСФСР (1984). Заслуженный строитель Узбекской ССР (1968).

Биография 
Зарап Петросович Зарапетян родился 25 февраля 1914 года в семье учителя в деревне Мамзара Ахалкалакского уезда Тифлисской губернии Российской империи (ныне в Армении). По национальности — армянин.

В 1931 году Зарап Зарапетян окончил Закавказский индустриальный техникум. Трудовую деятельность начал в 19 лет в Москве, работал электромонтёром завода «Динамо». В 1931—1935 годах был секретарём комитета ВЛКСМ завода «Паркстрой» города Москвы, в 1935—1937 годах — секретарём комитета ВЛКСМ строительства канала имени Москвы в городе Дмитрове. В 1937 году в качестве инженерно-технического специалиста был направлен на сооружение Норильского горно-металлургического комбината НКВД СССР, где работал начальником транспортного отдела, начальником управления подсобных предприятий, начальником рудника открытых горных работ до 1944 года. Одновременно с трудовой деятельностью Зарапетян получал образование в Всесоюзном заочном политехническом институте, окончил четыре курса горного факультета института. В 1945—1953 годах Зарапетян был начальником рудоуправления № 11 (Таджикская ССР) — первого комбината по добыче урановых руд. В 1953—1957 годах был секретарём парткома и заместителем начальника главка Министерства геологии и охраны недр СССР, в 1957—1958 годах — старшим инженером, руководителем горной группы Всесоюзного института минерального сырья в Москве.

С августа 1958 года по 1971 год Зарап Зарапетян был директором Навоийского горно-металлургического комбината Министерства среднего машиностроения СССР в городе Навои Узбекской ССР, который дал первую продукцию всего через шесть лет после начала строительства. Под его руководством и при его участии была организована добыча урана и золота, были построены города Навои, Учкудук, Зарафшан. При Зарапе Зарапетяне в 1969 году с вводом в строй гидро-металлургического завода № 2, построенного за 25 месяцев, было получено первое в СССР золото пробы 999,9.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1970 года за большие успехи в развитии промышленности Зарапу Петросовичу Зарапетяну было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В декабре 1972 года Зарап Зарапетян был назначен на должность заместителя директора по капитальному строительству вновь созданного Института ядерных исследований АН СССР. Под его руководством были спроектированы и сооружены ядерно-физические комплексы Московской мезонной фабрики ИЯИ АН СССР в городе Троицке и подземные научные комплексы Баксанской нейтринной обсерватории. Он внёс большой вклад в строительство жилищных, социально-бытовых и культурно-просветительных объектов в Троицке. В августе 1976 года Зарап Зарапетян был назначен уполномоченным Президиума АН СССР по строительству и эксплуатации научного центра в Троицке.

Зарап Петросович Зарапетян избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР (1951—1955), депутатом Верховного Совета Узбекской ССР, делегатом XXIII и XXIV съездов КПСС, был членом ЦК КП Узбекистана.

Зарап Петросович Зарапетян скончался 26 апреля 1998 года в Троицке.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1970 года, орден Ленина и медаль «Серп и Молот») — за большие успехи в развитии промышленности.
 Два ордена Ленина (29.10.1949, 1.03.1965).
 Три ордена Трудового Красного Знамени (4.07.1943, 4.01.1954, 24.07.1978).
 Орден «Знак Почёта» (16.05.1945).
 Медаль «За трудовую доблесть» (24.12.1953).
 Заслуженный строитель РСФСР (13.03.1984).
 Заслуженный строитель Узбекской ССР (1968).
 Почётный гражданин города Троицка (1998).

Оценки и мнения 
По мнению коллег и знакомых З. П. Зарапетяна, его отличали властный и суровый характер, прямота, темперамент, трудолюбие, профессионализм, упорство и стремление к цели. За щедрость души, умение понять и помочь З. П. Зарапетяна называли «солнечным человеком».

С приходом Зарапетяна началось активное строительство будущего города: микрорайонов «Б», «В», «Д», продолжения улицы Центральной, улицы Солнечной, был заложен Октябрьский проспект. Благодаря авторитету Зарапетяна стала финансироваться сфера соцкультбыта. Он объединил все структурные подразделения Научного центра (жилищно-коммунальное хозяйство, ремонтно-строительное управление, поликлинику, Дом учёных, детские сады и другие организации) в Управление уполномоченного. Только поселковый совет Троицкий подчинялся Подольскому району. Необходим был статус города, который давал большие возможности.

Память 
Именем Зарапа Зарапетяна названа улица в городе Навои, где поставлен памятник-барельеф в его честь, а также махалля (городской квартал) в городе Зарафшане. Имя Зарапа Зарапетяна занесено в Книгу почёта Института ядерных исследований РАН.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Машуров Г. Урановый король Узбекистана.

Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Заслуженные строители Узбекской ССР
Почётные граждане Троицка (Москва)
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Члены ЦК КП Узбекистана
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва